«Шоколадный Банк» (; ) — южнокорейский веб-сериал и телесериал 2016 года, созданный Cheil Worldwide Inc. для Комиссии по Финансовым Услугам (FSC). Он состоит из шести эпизодов о финансовом управлении стартап-бизнеса. Веб-драма собрала 2,519,849 просмотров за неделю с 15 февраля по 21 февраля 2016 года, сообщил cons TV.

Сюжет 
Шоколадный Банк — это человек по имен Ким Ын Хэн. Его отец дал ему это имя, потому что означает «банк» на корейском языке, и хотел, чтобы его сын заработал и сохранил много денег. Ким Ын Хэн — выпускник колледжа, который готовится начать работать. На его примере показаны реальные проблемы молодых людей от 20 лет, которые начинают свою карьеру — так сам главный герой был безработным в течение пяти лет. Позже он встречает девушку по имени Ха Чоко (Пак Ынбин), которая управляет магазином шоколада.
Также внимание дорамы сосредоточено на мире финансового менеджмента и прочего в этом роде.

Актёры 
 Ким Чон Ин — Ким Ын Хэн
 Пак Ын Бин — Ха Чо Ко
 Пак Со Ён — молодая Чо Ко
 Ён Чжун Сок — Бэ Даль Су
 Ли Иль Хва — Мать Ын Хэна
 Ли Чхэ Вон — Хон Чэ Ри
 Ким Ён Хи — Домовладелец Чо-ко
 Ким Сок — Работник финансового банка

Саундтреки

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Naver TV cast
 Choco Bank at Daum Movie

Телесериалы Республики Корея 2019 года
Драматические телесериалы Республики Корея
Комедийные телесериалы Республики Корея
Телесериалы на корейском языке